

Patronyme 

 Jakub Jelonek, un athlète polonais, spécialiste de la marche (1985 -).
 Michal Jelonek, un compositeur, musicien et violoniste polonais (1971 -).
 Gregor Jelonek, un olympien en patinage de vitesse et entraîneur de l'équipe canadienne longue piste (1968-)

Toponyme 
Jelonek peut désigner, en Pologne :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jelonek, village du powiat de Gniezno
 Jelonek, village du powiat de Krotoszyn
 Jelonek, village du powiat de Poznań
dans la voïvodie de Mazovie
 Jelonek, village du powiat de Lipsko
 Jelonek, village du powiat de Przysucha
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Jelonek, village 
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Jelonek, village 

Patronyme polonais